Појам Фулам може да се односи на:
 Фулам (Лондон),
 ФК Фулам,